Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1985 — сорок пятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 14 ноября по 10 декабря в Ереване.

18 участниц: победители и призёры 44-го и полуфиналов 45-го чемпионатов страны, а также персонально приглашённые. Уверенно провела чемпионат Н. Гаприндашвили: за тур до конца соревнования она оказалась недосягаемой и в 5-й раз стала чемпионкой страны — 12½ очков и одержала, как и М. Литинская (2-е место), наибольшее число побед — 9; 3—4-е места разделили Н. Гуриели и С. Матвеева — по 11 очков.

Примечательные партии 
А. Ахшарумова — Н. Гаприндашвили:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Сe7 4. cxd5 exd5 5. Сf4 Кf6 6. e3 Сf5 7. Фb3 Кc6 8. Лc1 0-0 9. Фxb7 Кb4 10. Фxc7 Фxc7 11. Сxc7 Лac8 12. Сf4 Кe4! 13. a3 Кxc3 14. bxc3 Кa2 15. Лa1 Кxc3 16. f3 g5! 17. Сe5 Кb1! 18. e4 Лc1 19. Крf2 dxe4 20. Кe2 Лd1 21. Кg3 Сg6 22. fxe4 Лc8! 23. Сe2 Лxh1 24. Кxh1 Сxe4 25. Кg3 Сg6 26. d5 Сc5 27. Крf3 Лe8 28. Сb2 h5! 29. Сc1 g4 30. Крf4 Кc3 31. Сc4 Сd6 32. Крg5 Лe5 33. Крf6 Лf5! Белые сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 2, февраль 1986 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 5, март 1986 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1985 год в шахматах
Спортивные соревнования в Ереване
Спорт в Армении в 1985 году
Ноябрь 1985 года
Декабрь 1985 года
Чемпионаты СССР в 1985 году
Соревнования по шахматам в Армении